Национальная лига Англии 2019/20 (официальное название — Motorama National League) — пятый сезон Национальной лиги под её текущим названием, 16-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 41-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северная и Южная Национальные лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

22 апреля 2020 года было принято решение о досрочном завершении сезона в Национальной лиге.

Национальная лига

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Национальную лигу 
Вышли из Северной Национальной лиги
 Стокпорт Каунти
 Чорли

Вышли из Южной Национальной лиги
 Торки Юнайтед
 Уокинг

Выбыли из Лиги 2
 Йовил Таун
 Ноттс Каунти

Покинули Национальную лигу 
Вышли в Лигу 2
 Лейтон Ориент
 Солфорд Сити

Выбыли в Северную Национальную лигу
 Гейтсхед

Выбыли в Южную Национальную лигу
 Мейдстон Юнайтед
 Брейнтри Таун
 Хавант энд Уотерлувилл

Турнирная таблица

Плей-офф Национальной лиги

Северная Национальная лига

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Северную Национальную лигу 
Вышли из Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги
 Фарсли Селтик

Вышли из Центрального премьер-дивизиона Южной лиги
 Кеттеринг Таун
 Кингс-Линн Таун

Выбыли из Национальной лиги
 Гейтсхед

Переведены из Южной Национальной лиги
 Глостер Сити

Покинули Северную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Стокпорт Каунти
 Чорли

Выбыли в Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги
 Аштон Юнайтед
 Юнайтед оф Манчестер

Выбыли в Центральный премьер-дивизион Южной лиги
 Нанитон Боро

Турнирная таблица

Плей-офф Северной Национальной лиги

Южная Национальная лига

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Южную Национальную лигу 
Вышли из Премьер-дивизиона Истмийской лиги
 Доркинг Уондерерс
 Тонбридж Эйнджелс

Вышли из Южного премьер-дивизиона Южной лиги
 Уэймут

Выбыли из Национальной лиги
 Мейдстон Юнайтед
 Брейнтри Таун
 Хавант энд Уотерлувилл

Покинули Южную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Торки Юнайтед
 Уокинг

Выбыли в Премьер-дивизион Истмийской лиги
 

Выбыли в Южный премьер-дивизион Южной лиги
 Труро Сити
 Уэстон-сьюпер-Мэр

Переведены в  Северную Национальную лигу
 Глостер Сити

Турнирная таблица

Плей-офф Южной Национальной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

5
2019
Англия 5